Рыжко́в (Рыжкова) — русская фамилия, образованная от Рыжко — прозвища рыжеволосых. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Также топоним.

Рыжков 

 
 Рыжков, Антон Андреевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Рыжков, Афанасий Николаевич (1901—после 1951) — комбриг Красной армии, полковник.
 Рыжков, Валерий Сергеевич (1919—1991) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Рыжков, Валентин Всеволодович (1934—1998) — советский футболист, тренер.
 Рыжков, Василий Трофимович (1930—2017) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Рыжков, Виталий Леонидович (1896—1977) — советский биолог, ботаник и вирусолог, педагог.
 Рыжков, Виталь (род. 1986) — белорусский поэт.
 
 Рыжков, Владислав Алексеевич (род. 1990) — российский футболист.
 Рыжков, Дмитрий Васильевич (1915—?) — советский футболист и хоккеист, хоккейный тренер.
 Рыжков, Евгений Александрович (род. 1985) — казахстанский пловец.
 
 Рыжков, Игорь Николаевич (род. 1960) — советский игрок в хоккей на траве.
 Рыжков, Леонид Павлович (род. 1929) — советский и российский учёный-ихтиолог.
 
 Рыжков, Пётр Алексеевич (род. 1959) — российский предприниматель, миллиардер.



Топоним 
 Рыжков — деревня в Бурковском сельсовете Брагинского района Гомельской области Белоруссии.

См. также 
 Рижков
 Рыжиков
 Рыжаков
 Рыжов
 Рыжково
 Рышков

Примечания